

História e religião 
Bela I da Hungria — rei da Hungria no século XI
Bela (Bíblia) — nome de três personagens citados na Bíblia

Geografia 
Bela (Monção)
Bela (Paquistão)

Outros
Bela (personagem) — personagem da literatura
Bela (gênero)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de religião